Fellaini ist der Familienname folgender Personen:

 Abdellatif Fellaini (* 1948), marokkanischer Fußballspieler
 Marouane Fellaini (* 1987), belgischer Fußballspieler